Fallout (regény), Ellen Hopkins 2010-ben megjelent regénye
 Fallout (film), 2008-ban bemutatott brit film
 Fallout (televíziós sorozat), 2006-ban bemutatott televíziós sorozat
 Fallout (sorozat), videójáték-sorozat
 Fallout (videójáték), 1997-ben megjelent videójáték
 Fallout (együttes), amerikai heavy metal együttes
 Fallout (Front Line Assembly-album), 2007-ben megjelent album
 Fallout (Catfish and the Bottlemen-dal), 2014-ben megjelent dal